Байлот може да се отнася за:

 Робърт Байлот – английски арктически мореплавател
 Байлот (остров) – остров от Канадския Арктичен архипелаг